César Prates (1975) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore o centrocampista
 Jair Gonçalves Prates, detto Jair Gaúcho (1953) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Luiz Carlos Prates (1943) – giornalista, psicologo e conduttore radiofonico brasiliano